Korez (ukrainisch ; russisch , polnisch Korzec) ist eine kleine ukrainische Stadt in der Oblast Riwne am Flüsschen Kortschyk etwa 64 Kilometer östlich der Oblasthauptstadt Riwne.
Sie liegt kurz vor der Grenze zur Oblast Schytomyr, die nächstgrößeren Städte sind Riwne und Swjahel.

Geschichte 
Der Ort wurde 1150 zum ersten Mal schriftlich erwähnt und lag bis zur Zweiten Polnischen Teilung 1793 in der Woiwodschaft Wolhynien. Danach kam es zu Russland und lag bis 1918 im Gouvernement Wolhynien. Zwischen 1920 und 1939 war Korez unter dem polnischen Namen Korzec Grenzstadt zwischen Polen und der Sowjetunion. Nach der Besetzung durch die Sowjetunion 1939 wurde dem Ort 1940 der Stadtstatus zugesprochen, nach der Besetzung durch Deutschland im Zweiten Weltkrieg kam der Ort wieder zur Sowjetunion und liegt seit 1991 in der heutigen Ukraine.

Verwaltungsgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde die Stadt zum Zentrum der neugegründeten Stadtgemeinde Korez (Корецька міська громада/Korezka miska hromada). Zu dieser zählen auch die 33 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer, bis dahin bildete die Stadt die gleichnamige Stadtsratsgemeinde Korez (Корецька міська рада/Korezka miska rada) im Osten des Rajons Korez.

Am 17. Juli 2020 wurde der Ort Teil des Rajons Riwne.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Korez Teil der Gemeinde:

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Riwne
Ersterwähnung 1150
Rajon Riwne